Uru – plemię indiańskie,
 Uru – język używany w Boliwii,
 Uru – miejscowość w Brazylii,
 Uru – rzeka w Brazylii, w stanie Maranhão,
 Uru – rzeka w Brazylii, w stanie Goiás,
 Uru – alternatywna nazwa rzeki Uyu, w Mjanmie,
 Uru – rodzaj statku pochodzący z Indii,
 Uru – brazylijski pistolet maszynowy,
 URU – skrót od nazwy wenezuelskiej uczelni Universidad Rafael Urdaneta,
 URU – skrót od nazwy urugwajskiego związku sportowego Unión de Rugby del Uruguay,
 Üru – miejscowość w Estonii,
 Uru Uru – jezioro w Boliwii,
 Port lotniczy Uru Harbour – port lotniczy na Wyspach Salomona,
 Storm Uru – nowozelandzki wioślarz,
 Henare Uru – nowozelandzki polityk,
 Hopere Uru – nowozelandzki polityk i sportowiec.